The Giver  – album di David Knopfler del 1993
 The Giver  – romanzo di Lois Lowry del 1993
 The Giver - Il mondo di Jonas  – film del 2014 diretto da Phillip Noyce

en:The Giver (disambiguation)